Chiesa di Notre-Dame-d'Auteuil – chiesa del XVI arrondissement di Parigi
Église d'Auteuil – stazione della metropolitana di Parigi